Andrew Campbell può riferirsi a:

Andrew Paul Campbell, (1979-vivente) calciatore britannico.

Andrew Campbell, (1956-vivente) cestista australiano.

Andrew Campbell, (1992-vivente) canottiere statunitense.